Nürburg steht ist der Name von geographischen Objekten:
 Nürburg (Gemeinde), Gemeinde im Landkreis Ahrweiler (Rheinland-Pfalz)
 Nürburg (Burg), namensgebende Burg dieser Gemeinde
 Nürburg (Naturschutzgebiet), auf dem Burgberg der Nürburg

Nürburg steht auch für:
 Amt Nürburg, ehemaliger kurkölnischer Verwaltungs- und Gerichtsbezirk
 Nürburg (Auto), Auto der Marke Mercedes-Benz

Siehe auch:
 Nürburgring